Театр имени Л. Варпаховского,  — русскоязычный театр в г. Монреаль (Квебек, Канада), существовавший в 1995—2018 годах.

История 
Театр создали в 1995 году эмигранты из бывшего СССР, Григорий Зискин и Анна Варпаховская (дочь Л. В. Варпаховского, в честь которого и был назван театр).

Театр специализировался на русской и зарубежной классике. Среди авторов, чьи пьесы были поставлены театром — Достоевский, Островский, Чехов, Марк Камолетти (Франция) и другие.

За годы существования театра были созданы следующие спектакли:

 «Дядюшкин сон» — по одноимённой повести Ф. М. Достоевского,
 «Скамейка» — по пьесе А. С. Гельмана,
 «Если всё не так» — Ж-Ж.Брикера и М.Ласега,
 «Волки и овцы» — по пьесе А. Н. Островского,
 «Последняя любовь» — В. Мухарьямова (по мотивам рассказа И. Б. Зингера)
 «Миллиард для наследников» — комедия П. Шено
 «Четыре довода в пользу брака» — по пьесе Ричарда Баэра
 «Семейный ужин» — комедия с адюльтером в 2-х действиях по пьесе Марка Камолетти
 «Антипьеса для антипублики» — по пьесе Ива Жамиака
 «Бабье лето» — комедия по пьесе Айвана Менчелла

Е. Соловей, живущая в США, регулярно участвовала в постановках театра.

В конце 2010-х гг. создательница театра Анна Варпаховская переехала в Киев, где стала работать в театре им. Леси Украинки, а театр в Монреале прекратил деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница театра (неактивная ссылка)
 История театра

Русские театры за рубежом
Театры Монреаля
Исчезнувшие театры